Cal Masover (Cervera), edifici al poble de Malgrat, al municipi de Cervera
 Cal Masover (Fontsagrada), masia del terme municipal de Gavet de la Conca, a l'antic terme de Sant Serni 
 Cal Masover (la Pedra), masia al poble de la Pedra, al municipi de la Coma i la Pedra, a la Vall de Lord (Solsonès) 
 Cal Masover (Sant Cugat Sesgarrigues), casa a l'Alt Penedès 
 Cal Masover o rectoria de Sant Cebrià, edifici adossat a l'església de Sant Cebrià (Fogars de la Selva)
 Cal Masover Nou, masia a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)